Schtschedrin () ist der Familienname folgender Personen:

 Feodossi Fjodorowitsch Schtschedrin (1751–1825), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Grigori Iwanowitsch Schtschedrin (1912–1995), russischer Vizeadmiral 
 Michail Jewgrafowitsch Saltykow-Schtschedrin (1826–1889), russischer Schriftsteller
 Nikolai Pawlowitsch Schtschedrin (1858–1919), russischer Sozialrevolutionär
 Rodion Konstantinowitsch Schtschedrin (* 1932), russischer Komponist und Musiker
 Semjon Fjodorowitsch Schtschedrin (1745–1804), russischer Landschaftsmaler
 Sylvester Feodossijewitsch Schtschedrin (1791–1830), russischer Landschaftsmaler